Dash puede hacer referencia a:
Dash (criptomoneda), proyecto de software de código abierto
Dash, término de coctelería
Dash Shamash, maestro de ceremonias español
Mrs. Dash, marca de condimentos estadounidense
Dash Boardman , personaje de Cars
Rainbow Dash, personaje de My Little Pony
Movimiento democrático por el cambio, (abreviado Dash), ex-partido político israelí
Dieta DASH, un patrón dietético
Gyrodyne QH-50 DASH, (Drone Anti-Submarine Helicopter), un helicóptero militar no tripulado
Dash, elemento en el código morse
Digital Audio Stationary Head, un formato de cinta de audio digital
Dash (Debian Almquist shell), un shell de Linux
Dash, el primer perro de la Reina Victoria